Columbusstraße steht für:

 Columbusstraße (Augsburg)
 Columbusstraße (Bremen)
 Columbusstraße (Bremerhaven)
 Columbusstraße (Dresden)
 Columbusstraße (Mannheim)